ЛІКОПІД — препарат-імуномодулятор.

Торгова назва 
Лікопід

Лікарська форма 
Таблетки

Протипоказання 
Гіперчутливість, вагітність.

Фармакологічна дія 
Імуномодулюючий засіб. При вторинних імунодефіцитах в дозах 1-10 мг стимулює функціональну активність фагоцитарних клітин, клітинні і гуморальні фактори місцевого та системного імунітету. При аутоімунних захворюваннях в дозах 10-20 мг пригнічує синтез цитокінів, які беруть участь в запальних процесах.

Показання 
До застосування препарату: комплексна терапія станів, що супроводжуються вторинним імунодефіцитом: гострі та хронічні гнійно-запальні захворювання шкіри і м'яких тканин, включаючи гнійно-септичні післяопераційні ускладнення; герпетична інфекція будь-якої локалізації (у тому числі при офтальмогерпесі); хронічні вірусні гепатити В та С. У дорослих також: при хронічних інфекціях легень; при папіломавірусній інфекції; при псоріазі; при туберкульозі легень. У дітей також: при хронічній інфекції верхніх і нижніх дихальних шляхів як у стадії загострення, так і у стадії ремісії.

Застосування 
Зазвичай ЛІКОПІД застосовують у дорослих сублінгвально або всередину натщесерце за 30 хв до їди по 1-2 мг 1 раз на добу впродовж 10 днів. У дітей віком 3-16 років ЛІКОПІД застосовують по 1 мг всередину 1 раз на добу впродовж 10 днів. Препарат підсилює дію антибіотиків, також відзначають синергізм із противірусними і протигрибковими препаратами.

Особливі вказівки 
Призначення в складі комплексної терапії дозволяє підвищити ефективність протимікробної, протигрибкової, противірусної терапії, скоротити тривалість лікування і знизити дозу хіміотерапевтичних ЛЗ.

Взаємодія 
При одночасному застосуванні підвищує клінічну ефективність протимікробних, противірусних та протигрибкових ЛЗ.

Опис препарату Лікопід не призначене для призначення лікування без участі лікаря.

Джерела 
 ЛІКОПІД: новий імуномодулятор 
 Інструкція до препарату 

Лікарські засоби за алфавітом